

Cinema 
 The Great Adventure – film muto britannico del 1915 diretto da Laurence Trimble
 The Great Adventure – film muto statunitense del 1918 diretto da Alice Guy
 The Great Adventure – film muto statunitense del 1921 diretto da Kenneth S. Webb

Musica 
 The Great Adventure – album di Steven Curtis Chapman del 1992
 The Great Adventure – album di The Neal Morse Band del 2019

Televisione 
 The Great Adventure – film per la televisione statunitense del 1939 diretto da Kenneth S. Webb
 La grande avventura (The Great Adventure) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1963 al 1964